У́лица Черепа́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Черепанова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Черепанова — улица в Тюмени.
 Улица Черепанова — улица в Воронеже.

Украина 
 Улица Черепанова — улица в Полтаве.